Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2025 bliver det 27. mesterskab. VM i håndbold for kvinder arrangeret af IHF og afholdes i Tyskland og Holland.

Qualification

Håndbold i 2025
2025 (kvinder)